Il Torneo di Viareggio 1965 è stata la diciassettesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. Ad aggiudicarsi il torneo è stato il  per la prima volta nella storia della competizione.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da 8 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -

Formato
Le 16 squadre sono organizzate in diversi turni ad eliminazione diretta. Il primo turno, gli ottavi di finale, prevedono gare di andata e ritorno con i calci di rigore a decidere la qualificazione in caso di parità dopo le due partite. Dai quarti di finale in poi la qualificazione è decisa in un'unica gara, con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità dopo i tempi regolamentari. La finale in caso di parità dopo i tempi supplementari prevede che il match venga ripetuto con esecuzione dei calci di rigore in caso di ulteriore parità. In caso di parità dopo sei calci di rigore il vincitore viene determinato per sorteggio con il lancio di una moneta.

Tabellone torneo

Finale

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1965
Torneo di Viareggio